Кыркларели () — ил на северо-западе Турции.

География 
Ил Кыркларели с севера граничит с Болгарией, с запада с илом Эдирне, с юга с илом Текирдаг. С востока территория ила омывается водами Чёрного моря. С северо-запада на юго-восток ил пересекает горный массив Истранджа, высотой до 1030 м (гора Махья). Территория ила входит в исторический и географический регион Восточная Фракия.

Население 
Санджак Кырк-Килисе (1912 г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918

Население — 328 461 жителей (2009). Национальный состав: турки — 67 %, болгары — 16 %, греки — 10 %, другие — 7 %.

Крупнейшие города — Кыркларели (53 тыс. жителей в 2000 году), Бабаэски, Люлебургаз.

Административное деление 
Ил Кыркларели делится на 8 районов:
 
 Бабаэски (Babaeski)
 Демиркёй (Demirköy)
 Кыркларели (Kırklareli)
 Кофчаз (Kofçaz)
 Люлебургаз (Lüleburgaz)
 Пехливанкёй (Pehlivanköy)
 Пынархисар (Pınarhisar)
 Визе (Vize)

Кыркларели (ил)